Busan kan syfta på:

 Busan – en storstad med status som provins i Sydkorea
 Busan – fiktiv figur i Beppes godnattstund med Beppe Wolgers
 Busan – fiktiv figur i Långbens galna gäng